T56 peut signifier :
 Allison T56, un turbopropulseur américain ;
 Classe T 56, une classe d’ escorteurs d’escadre de la Marine nationale française ;
 Effet toxique des métaux, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres